

Niemcy 
Dawna nazwa:
 Jarmen

Polska 
 Jaromin – część miasta Trzebiatów
 Jaromin – dawna nazwa osady Grodno

Osoby 
 Antoni Jaromin – polski malarz
 Bronisław Jaromin – polski rolnik i poseł
 Hubert Jaromin – polski piłkarz